Bruckwiesengraben ist ein Gewässername:

 Bruckwiesengraben (Reichenbach), linker Zufluss des Reichenbach (Starzel) nach dem Jagdschloss Friedrichstal, Stadtteil Boll, Hechingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Bruckwiesengraben (Ringgenbach), linker Auengraben zum Ringgenbach bei Dietershofen, Stadt Meßkirch, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Seewiesen-Bruckwiesengraben, linker Auengraben zur Schmiech bei Teuringshofen, Stadt Schelklingen, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Bruckwiesengraben (Vils), linker Zufluss der Vils (Naab) bei Kümmersbruck, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern

Siehe auch:
 Wiesengraben